Universidad de Occidente puede referirse a:

La Universidad de Occidente en Sinaloa, México; 
La Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia; 
La Universidad Católica de Occidente en Santa Ana, El Salvador; o
La Universidad Nacional de Occidente en Santa Rosa de Copán, Honduras.